Kokubu ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroko Kokubu (* 1959), japanische Jazzmusikerin (Piano, Komposition) und Fernseh- und Hörfunkmoderatorin
 Shintarō Kokubu (* 1994), japanischer Fußballspieler